Rialto Theatre oder Rialto Theater ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Rialto Theatre (Arizona), ID-Nr. 03000909
 Rialto Theatre (Arkansas), ID-Nr. 86001888
 Rialto Theatre (Kalifornien), ID-Nr. 78000700
 Rialto Theatre (New York), ID-Nr. 01000043

 Rialto Theater (Arkansas), ID-Nr. 91001231
 Rialto Theater (Colorado), ID-Nr. 87002213
 Rialto Theater (Montana), ID-Nr. 98000124
 Rialto Theater (Texas), ID-Nr. 01001265
 Rialto Theater (Washington), ID-Nr. 92001041
 Rialto Theater (Wyoming), ID-Nr. 93000037